Vlădești több romániai település neve:

 Vlădești, Argeș megye
 Vlădești, Fehér megye
 Vlădești, Galați megye
 Vlădești, Vaslui megye
 Vlădești, Vâlcea megye